Манастир Водица може да се односи на:
Манастир Успења Пресвете Богородице (Бачко Петрово Село), православни манастир у Србији познат и као манастир Водица
Манастир Водица (Румунија) (), православни манастир у Румунији
Манастир Водице, православни манастир код Инђије